Сан Луис дел Ханамо има више значења:

 Сан Луис дел Ханамо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луис дел Ханамо, Ел Морадо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику